SBR peut désigner :

 La Station biologique de Roscoff, station française de recherche et d'enseignement
 Spectral band replication (Reconstruction de bande spectrale), une technique de compression audio
 Styrene-butadiene rubber (Styrène-butadiène), un polymère
 Sequencing Batch Reactors, procédé de traitement des eaux blanches de laiterie
 Steel Ball Run, septième partie du manga JoJo's Bizarre Adventure
 Scopène Brazil, un sous-marin français de la classe Scorpène
 Studies of the Bible and Its Reception, collection des éditions De Gruyter